Francis Fox peut désigner :

  (1675-1738), ecclésiastique anglais ;
 Francis Fox Tuckett (1834-1913), alpiniste britannique ;
 Francis Fox (1844-1927), ingénieur civil britannique ;
  (1863-1952), joueur anglais de rugby ;
  (1857-1902), soldat néo-zélandais ;
  (1899-1989), officier britannique ;
 Francis Fox (né en 1939), homme politique canadien du Québec.

Voir aussi
 Frances Fox Piven (née en 1932), professeure américaine de sciences politiques